

Cinema 
Millionaires – film del 1926 diretto da Herman C. Raymaker

Musica 
Millionaires – gruppo musicale electropop statunitense
Millionaires – gruppo musicale pop olandese
Millionaires – album dei James del 1999
Millionaires – singolo dei Pretenders del 1990
Millionaires – singolo degli Script del 2013

Sport 
 Vancouver Millionaires – squadra di hockey su ghiaccio canadese
 Melville Millionaires – squadra di hockey su ghiaccio canadese

Pagine correlate 
 Millionaire
 The Millionaires